USS Paul Jones kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse oorlogsschepen:

 USS Paul Jones (1921) - radarstoomboot-kanoneerboot
 USS Paul Jones (1902) - torpedobootjager
 USS Paul Jones (1921) - torpedobootjager